Bendix steht für:

 Bendix Aviation Corporation, US-amerikanisches Luftfahrttechnik-Unternehmen
 Bendix Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bendix Corporation, US-amerikanisches Unternehmen (1924–2002)
 Bendix Trophy, ein Luftrennen in den Vereinigten Staaten
 Spinnerei & Weberei Paul Bendix, deutsches Textilunternehmen

Bendix ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bendix (1879–1940), deutscher Bankier
 Alice Bendix (1894–1943), deutsche Pädagogin
 Benedict Heinrich Bendix (1768–1828), deutscher Zeichner und Kupferstecher
 Bernhard Bendix (1863–1943), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer
 Dietmar Bendix (* 1951), deutscher Basketballfunktionär
 Fritz Bendix (1847–1914), dänischer Musiker
 Hans Bendix (1909–1988), deutscher Chemiker
 Hermann Bendix (1859–1935), deutscher Pädagoge, Kantor und Komponist
 Jörg Bendix (* 1961), deutscher Geograph
 Joseph Bendix (1874–1904), deutscher Regierungs-Baumeister und Leutnant der Reserve
 Leopold Bendix (1818–1883), deutscher Historien- und Porträtmaler
 Ludwig Bendix (Theologe) (1857–1923), deutscher Theologe und Abgeordneter
 Ludwig Bendix (1877–1954), deutscher Jurist
 Martin Bendix (1843–1915), Berliner Komiker
 Max Bendix (1866–1945), US-amerikanischer Violinist und Dirigent
 Moses Bendix (1800–1845), deutscher Unternehmer
 Noah Bendix-Balgley (* 1984), US-amerikanischer Geiger
 Paul Bendix (1870–1939), deutscher Gesangskomiker und Komponist
 Ralf Bendix (1924–2014), deutscher Schlagersänger
 Regina Bendix (* 1958), schweizerisch-deutsche Kulturanthropologin und Ethnologin
 Reinhard Bendix (1916–1991), deutsch-amerikanischer Soziologe
 Viktor Bendix (1851–1926), dänischer Komponist
 Vincent Hugo Bendix (1882–1945), US-amerikanischer Unternehmer
 William Bendix (1906–1964), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bendiks
 Bendixen
 Benedix
 Benedicks